

Astronomia 
 5736 Sanford – asteroide della fascia principale
 Sanford – cratere meteoritico lunare

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sanford – città della Contea di Covington, Alabama
 Sanford – capoluogo della Contea di Lee, Carolina del Nord
 Sanford – città della Contea di Conejos, Colorado
 Sanford – capoluogo della Contea di Seminole, Florida
 Sanford – città della Contea di York, Maine
 Sanford – villaggio della Contea di Midland, Michigan
 Sanford – città della Contea di Broome, New York
 Sanford – città della Contea di Hutchinson, Texas
 Sanford – census-designated place della Contea di Accomack, Virginia
 Monte Sanford – vulcano dell'Alaska

Persone 
 Vincent Sanford – cestista statunitense

Televisione 
 Sanford – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1980 al 1981, sequel di Sanford and Son

Pagine correlate 
 Sandford